Du bist die Rose vom Wörthersee steht für:

 Du bist die Rose vom Wörthersee (Lied), Schlager von Hans Lang (1947)
 Du bist die Rose vom Wörthersee (Film), deutscher Spielfilm von Hubert Marischka (1952)